Langenbruch ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Langenbruch (* 1979), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Doris Langenbruch (1947–2022), deutsche Politikerin (SPD)
 Helmut Langenbruch (* 1955), deutscher Organist
 Wilhelm Langenbruch (1860–1932), deutscher Graphologe

Langenbruch bezeichnet zudem:

 Langenbruch (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer, Nordrhein-Westfalen
 Langenbruch (Wuppertal), Ortslage der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Langbruch